Tranquillo – nome proprio di persona italiano maschile
 Flavio Tranquillo – giornalista, scrittore e telecronista sportivo italiano
 Gaio Svetonio Tranquillo – scrittore romano
 Ilario Tranquillo – teologo e scrittore italiano
 Tranquillo – singolo dei Sottotono del 1996
 Tranquillo – singolo di Gilli con la partecipazione di Branco del 2018

Pagine correlate
 Tranquilli